Chelophyes är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Totton 1932. Chelophyes ingår i familjen Diphyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Chelophyes